El título Marco puede referirse a:

 Marco, nombre masculino;
 Marco, praenomen de los antiguos romanos;
 marco, objeto decorativo que se pone alrededor de un cuadro;
 marco, borde de una ventana;
 Marco, editorial creada en Barcelona (España) en 1924 por Tomás Marco Debón;
 Marco, de los Apeninos a los Andes, relato italiano de 1886 creado por Edmondo De Amicis;
 Marco, serie animada japonesa de 1976;
 Marco, la historia de un niño, serie de televisión versión española en live action de la serie animada anterior emitida en Antena 3;
 marco, patrón de peso de la Edad Media;
 FC Marco, club de fútbol portugués;
 Marco digital, dispositivo que muestra fotografías digitales;
 Marco lógico, herramienta analítica, desarrollada en 1969;
 «Marco», el décimo episodio de la primera temporada de Better Call Saul.

Flora 
 Marco (Ambrosia peruviana) planta medicinal andina;

Lugares 
 Marco, distrito de la provincia de Jauja (Perú);
 Marco de Canaveses, ciudad portuguesa;
 Marco Island, ciudad estadounidense de Florida;
 Marco, asentamiento de Nueva Zelanda;

Monedas 
 Marco (moneda), moneda o unidad de cuenta en diferentes naciones;
 marco, antigua moneda de Alemania Occidental, sustituida por el euro en 2002;
 marco, moneda de Alemania Oriental, desaparecida en 1990;
 marco, moneda de Bosnia y Herzegovina desde 1998;
 marco, moneda de Estonia entre 1919 y 1928;
 marco, antigua moneda de Finlandia, sustituida por el euro en 2002;
 Marco de oro alemán, antigua moneda del Imperio alemán desde 1873 a 1914;
 Mark Banco, unidad de cuenta establecida en 1619 por el Banco de Hamburgo.